Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma Vesnina non ha partecipato per infortunio. Makarova ha fatto coppia Vera Zvonarëva, perdendo al secondo turno contro Elise Mertens e Demi Schuurs.

Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno vinto il torneo battendo in finale Nicole Melichar e Květa Peschke con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-0.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (terzo turno)
  Latisha Chan /  Peng Shuai (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (terzo turno)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (terzo turno)

  Ashleigh Barty /  Coco Vandeweghe (ritirate)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (finale)
  Kirsten Flipkens /  Monica Niculescu (terzo turno)
  Lucie Hradecká /  Hsieh Su-wei (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Alla Kudryavtseva (primo turno)
  Vania King /  Katarina Srebotnik (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Qualificate 

  Ysaline Bonaventure /  Bibiane Schoofs (primo turno)
  Alexa Guarachi /  Erin Routliffe (primo turno)

<li>  Han Xinyun /  Luksika Kumkhum (secondo turno)
<li>  Arina Rodionova /  Maryna Zanevska (secondo turno)

Lucky loser 

  Nicola Geuer /  Viktorija Golubic (primo turno)
  Georgina García Pérez /  Fanny Stollár (secondo turno)

<li>  Anna Blinkova /  Markéta Vondroušová (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter /  Katie Swan (primo turno)
  Naomi Broady /  Asia Muhammad (primo turno)

<li>  Harriet Dart /  Katy Dunne (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2018